La stagione 2022-2023 dei Oklahoma City Thunder è la 57ª stagione della franchigia, la 57ª nella NBA, la 15ª ad Oklahoma City.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai Thunder spettavano tre scelte al primo round e una scelta al secondo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa 

Alternativa 

Alternativa

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023